Weidbach ist ein Gewässername:
 Weidbach oder Weid, rechter Zufluss der Ulster in Wendershausen. Stadt Tann, Landkreis Fulda, Hessen
 Weidbach (Apfelstädt), rechter Zufluss der Apfelstädt in Neudietendorf, Gemeinde Nesse-Apfelstädt, Landkreis Gotha, Thüringen
 Weidbach (Elsenz), rechter Zufluss der Elsenz in Sinsheim, Baden-Württemberg
 Weidbach, Oberlaufname des Krautkasergrabens, rechter Zufluss der Königsseer Ache in Königssee, Gemeinde Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern  
 Weidbach (Main), rechter Zufluss des Mains nach Trennfeld, Markt Triefenstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Weidbach (Reuss), Zufluss eines Feuchtgebietes bei Eggberge, Gemeinde Altdorf, Kanton Uri, das über Hangbäche durch den Bannwald über Altdorf und durch Altdorf selbst letztlich zur Reuss entwässert
 Weidbach (Wappach), rechter Zufluss der Wappach im Forst Sankt Zeno vor Bayerisch Gmain, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Weidbach, Oberlaufname bis zur bayerisch-thüringischen Landesgrenze des Habergrund, linker Zufluss der Werra in Veilsdorf, Landkreis Hildburghausen, Thüringen

Siehe auch:
 Weidach
 Weidachbach
 Weidgraben